Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 9 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Záhlavová Strýcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014